Longhi steht für:
 Longhi (Familie), eine italienische Architektenfamilie 

Longhi ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Rossi Longhi (1895–1979), italienischer Diplomat

 Anna Longhi (* 1948), italienische Schauspielerin
 Barbara Longhi (1552–1638), italienische Malerin, Tochter von Luca Longhi
 Caroline Longhi († 1829), italienische Harfenistin und Pianistin
 Francesco Longhi (1544–1618), italienischer Maler, Sohn von Luca Longhi  
 Giuseppe Longhi (1766–1831), italienischer Kupferstecher

 Luca Longhi (1507–1580), italienischer Maler   
 Omar Longhi (* 1980), italienischer Skirennläufer
 Onorio Longhi (1568–1619), italienischer Architekt
 Pietro Longhi (1702–1785), italienischer Maler
 Roberto Longhi (1890–1970), italienischer Kunsthistoriker
 Roberto Longhi (Ingenieur), italienischer Luftfahrtingenieur

Siehe auch:
 Longi
 De’Longhi